Die Saison 2009/10 war die 18. Spielzeit der Berlin-Liga und die zweite als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland.
Den Staffelsieg holte sich die zweite Mannschaft des 1. FC Union Berlin mit deutlichem Vorsprung vor dem BFC Viktoria 1889. Es war das zweite Mal, dass eine Reservemannschaft den Titel der Verbandsliga gewann. Union II stieg damit zum ersten Mal in die Oberliga Nordost auf. Enttäuschend verlief die Saison dagegen für die Oberliga-Absteiger der Vorsaison BFC Preussen und Spandauer SV, die beide den direkten Wiederaufstieg deutlich verpassten. Stattdessen erlebte der SSV eine katastrophale Saison und stieg am Ende zum zweiten Mal nacheinander ab. Die Spandauer hatten die gesamte Saison über finanzielle Probleme und konnten ihre Spieler nicht bezahlen. Merhmals konnte man nicht antreten, was dazu führte, dass diese Spiele mit 0:6 gegen den SVV gewertet wurden. Zu anderen Spielen trat man nur in dezimierter Spielerstärke an, was teilweise zu derben Niederlagen (u. a. 1:15 und 1:11) führte.

In die Landesliga stiegen ebenfalls die Aufsteiger von 2008 Mariendorfer SV, Concordia Britz und Nordberliner SC ab. Die Aufsteiger der Vorsaison NSCC Trabzonspor, Frohnauer SC und SC Gatow dagegen konnten sich in der Liga halten.

|}

Quelle 
 

Fußballsaison 2009/10
2009